Пичинча:

 Пичинча — вулкан в Эквадоре.
 Пичинча — провинция Эквадора.
Пичинча — станция  метрополитена Буэнос-Айреса.